Il doppio del torneo di tennis Countrywide Classic 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori John Fitzgerald e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Scott Davis e Brian MacPhie 4-6, 6-2, 6-0.

Teste di serie

 John Fitzgerald /  Mark Woodforde (campioni)
 Brad Pearce /  Jim Pugh (primo turno)

 Lan Bale /  Piet Norval (primo turno)
 David Rikl /  Bryan Shelton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Countrywide Classic 1994
ATP Tour 1994